Neoris — род чешуекрылых из семейства павлиноглазок и подсемейства Arsenurinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Neoris alatauica Bang-Haas, 1936
 Neoris galeropa Püngeler, 1900
 Neoris haraldi Schawerda, 1922
 Neoris huttoni Moore, 1862
 Neoris lesoudieri Le Moult, 1933
 Neoris malaisei Bryk, 1944
 Neoris microgaligula Nassig, 1994
 Neoris naessigi de Freina, 1992
 Neoris oliva Bang-Haas, 1910
 Neoris orites Jordan, 1911
 Neoris schencki Staudinger, 1881
 Neoris shadulla Moore, 1872
 Neoris shahidula Seitz, 1928
 Neoris stoliczkana Felder, 1874
 Neoris svenihedini Hering, 1936
 Neoris zuleika Hope, 1843

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi
 ZipcodeZoo.com

Павлиноглазки
Насекомые Азии
Роды чешуекрылых